Pereda ist ein italienischer und spanischer Familienname, abgeleitet von pera (ital. und span. „die Birne“). Die portugiesische Form des Namens ist Pereira.

Namensträger 
 Antonio de Pereda (1611–1678), spanischer Maler
 Jesús María Pereda (1938–2011), spanischer Fußballspieler und -trainer
 José María de Pereda (1833–1906), spanischer Schriftsteller
 Juan Pereda Asbún (1931–2012), bolivianischer Offizier und Politiker
 Manuel Pereda de Castro (1949–2018), spanischer Bildhauer, Maler und Bühnenbildner
 Nicolás Pereda (* 1982), mexikanischer Regisseur, Produzent, Drehbuchautor, Filmeditor und Kameramann
 Raimondo Pereda (1840–1915), Schweizer Maler und Bildhauer
 Vicente Pereda (* 1941), mexikanischer Fußballspieler

Einzelnachweise 

Familienname
Italienischer Personenname
Spanischer Personenname